Compania Indiilor de Vest se poate referi la:
 Compania olandeză a Indiilor de Vest, Geoctroyeerde Westindische Compagnie (GWC sau WIC) (1621–1792)
 Compania daneză a Indiilor de Vest, Vestindisk kompagni (1659–1776)
 Compania franceză a Indiilor de Vest, Compagnie des Indes occidentales (1664–1674)
 Compania suedeză a Indiilor de Vest, Svenska Västindiska Kompaniet (1787–1805)

Vezi și
 Compania Indiilor de Est

Companii comerciale
Companii coloniale